Эверсман () — немецкая фамилия.

 Эверсман, Август-Фридрих-Александр (1759—1837) — прусский технолог-металлург, директор Златоустовского оружейного завода.
 Эверсман, Эдуард Александрович (1794—1860) — российский натуралист, ботаник, зоолог, энтомолог и лепидоптеролог, врач и путешественник.
 Эверсман, Михаил Михайлович (1868—1929) — губернатор Тургайской и Приморской областей.